Armadilha, artefato de captura

Cinema
The Set-Up, filme (1995) com Billy Zane e Mia Sara distribuído no Brasil como A Armadilha
Entrapment, filme (1999) com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones exibido no Brasil como Armadilha e em Portugal como A Armadilha
San Tau Chi Saidoi, filme (2000) chinês traduzido no Brasil como A Armadilha
Prowl, filme de terror (2010) distribuído no Brasil como A Armadilha
ATM (filme), terror com Alice Eve, exibido no Brasil como Armadilha
 Ottaal, filme (2014) indiano distribuído no Brasil como Armadilha
 Taklub, filme (2015) filipino traduzido no Brasil como Armadilha

Outros usos
Ice Trap, livro de Kitty Sewell traduzido como Armadilha
Cama de Gato (telenovela), telenovela brasileira exibida em Portugal como A Armadilha
Armadilha (peça de teatro), de Miguel M. Abrahão

Desambiguação
Desambiguações de artes